Прибеља се може односити на:
 Прибеља (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ.
 Прибеља (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ.